Ekonomi ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Ekonomi (1879–1934), albanischer Lehrer, Patriot und Intellektueller
 Milva Ekonomi (* 1962), albanische Ministerin